Елизавета Тереза Мария Елена Бельгийская, герцогиня Брабантская (род. 25 октября 2001, Андерлехт) — наследная принцесса Бельгии, старшая дочь короля Бельгии Филиппа и его жены королевы Матильды, внучка Альберта II. Первая в очереди наследования трона Бельгии.

Ранняя биография и происхождение 
Принцесса Елизавета родилась в 9:58 вечера 25 октября 2001 года. Крещение принцессы прошло 9 декабря 2001 года в часовне замка Киргнон кардиналом Годфридом Даннеелсом, архиепископом Мехелена-Брюсселя. Крёстными принцессы стали её двоюродный брат принц Амедео Бельгийский и графиня Элен д’Удекем д’Акоз, её тётя со стороны матери.

Ей были даны четыре имени:
 Елизавета — в честь её прапрабабушки королевы Елизаветы Баварской.
 Тереза — католическое имя, данное в честь Святой Терезы.
 Мария — королевская традиция давать принцессам имя Марии в честь Девы Марии.
 Елена — дано в честь её тёти и крёстной Элен д`Удекем д`Акоз.

Помимо неё, в семье короля родились двое сыновей: принцы Габриэль (род. 2003) и Эммануэль (род. 2005), а также сестра принцесса Элеонора (род. 2008).

За десять лет до рождения Елизаветы, в Бельгии был введён новый закон наследования престола, который принимает позицию первородства. Таким образом, принцесса Елизавета, несмотря на рождение двух младших братьев, стоит первая в линии наследования престола Бельгии. Когда она взойдёт на престол, то станет первой бельгийской Королевой.

Отец Елизаветы происходит из Саксен-Кобург-Готской династии. Эта династия связала себя родственными узами с такими европейскими домами, как Орлеанский, баварскими Виттельсбахами, шведскими Бернадотами, австрийскими Габсбургами. Её мать королева Матильда, урождённая Матильда Мария Кристина Гислен д’Удекем д’Акоз, дочь графа Патрика Анри д’Удекем д’Акоз и польской дворянки графини Анны Коморовской. Через свою бабушку Анну принцесса связана родством с известнейшими польским семьями, такими как Радзивиллы, Чарторыйские, Замойские, Тышкевичи, королевской династией Литвы Ягеллонами и многими российскими дворянскими родами.

Публичная деятельность и образование 
Одним из первых публичных выступлений Елизаветы стало празднование дня Бельгии в 2006 году. В 2007 году она сопровождала отца на открытие Музея Наук. Имя принцессы носит бельгийская антарктическая станция «Принцесса Елизавета».

В декабре 2013 года в распоряжении бельгийской газеты «La Derniere Heure» оказалось послание, в котором неизвестный угрожает похитить принцессу. В результате охрану девочки пришлось усилить.

Училась в Объединенном всемирном колледже Атлантики в Уэльсе по программе международного бакалавриата После его окончания осенью 2020 года поступила в Военную академию в Брюсселе.

Помимо этого обучается в Оксфордском университете, занимается благотворительностью.

Титулы и обращения 
 25 октября 2001 – 21 июля 2013: Её королевское высочество принцесса Елизавета Бельгийская
 с 21 июля 2013: Её королевское высочество герцогиня Брабантская

Награды 

 Дама Большого креста ордена Леопольда I (25 октября 2019)

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Сайт Бельгийского королевского дома

Принцессы Бельгии
принцессы Саксен-Кобург-Готские